Фамилија Гаспар има више значења:

 Фамилија Гаспар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гаспар, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику